Miserere steht für:

 Psalm 51 im liturgischen Kontext
 Miserere (Allegri), ein Chorwerk von Gregorio Allegri
 Miserere (Medizin), Krankheitsbild des Koterbrechens
 Miserere, ein Grafikzyklus von Georges Rouault

Siehe auch: